Alsleben ist der Name folgender Orte:

 Alsleben (Saale), Stadt im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Alsleben (Trappstadt), Ortsteil von Trappstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Alslev in Nordschleswig (heute Dänemark), siehe Liste schleswigscher Ortsnamen #Nordschleswig

Alsleben ist der Bestandteil folgender historischer Verwaltungseinheiten:
 Grafschaft Alsleben
 Kanton Alsleben im Königreich Westphalen

Alsleben ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Alsleben (1770–1855), preußischer Politiker
 Ernst Magnus-Alsleben (1879–1936), deutscher Internist und Hochschullehrer (1935 Emigration in die Türkei)
 Gero von Alsleben († 979), ostsächsischer Graf
 Horst Alsleben (* 1940), deutscher Bauingenieur und Fachingenieur für Denkmalpflege
 Johann Gottfried Alsleben (* 1735; † nach 1805), deutscher Bürgermeister
 Kurd Alsleben (1928–2019), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Stadt Großalsleben
 Kleinalsleben